Onna (Overijssel), dorp in de gemeente Steenwijkerland in Overijssel.
Onna (Okinawa), gemeente in het district Kunigami in de prefectuur Okinawa in Japan.
Onna (L'Aquila), plaats in Italië